In Command és el primer àlbum en directe del grup de thrash metal canadenc Annihilator, publicat l'any 1996.

Tot i ser publicat l'any 1996, l'àlbum només conté cançons gravades en diferents concerts durants els anys 1989 i 1990. És a dir, només apareixen cançons dels dos primers àlbums del grup, l'Alice in Hell i el Never, Neverland. Les primeres cinc cançons van ser gravades quan el cantant del grup era Randy Rampage mentre que les altres 9 van ser gravades mentre ho era Coburn Pharr. A més del cantant, en aquests concerts, Annihilator va estar compost pel guitarrista Jeff Waters, el guitarrista Dave Scott Davis, el baixista Wayne Darley i el bateria Ray Hartmann.

Cançons 
"W.T.Y.D."
"Wicked Mystic"
"Ligeia"
"Alison Hell"
"Word Salad"
"W.T.Y.D."
"The Fun Palace"
"Never, Neverland"
"I Am in Command"
"Stonewall"
"Road to Ruin"
"Sixes and Sevens"
"Alison Hell"
"Live Wire" 

La cançó "Live Wire" és una versió de la cançó del grup australià AC/DC.

Crèdits 
 Randy Rampage - Cantant 
 Coburn Pharr - Cantant
 Jeff Waters - Guitarrista
 Dave Scott Davis - Guitarrista
 Wayne Darley - Baixista
 Ray Hartmann - Bateria

Discs d'Annihilator